Ирина Максимовна Глухова (род. 11 июля 1953, Москва, СССР) — российская художница. Заслуженный художник РФ, академик Российской Академии Художеств.

В детстве посещала художественную школу-студию при Доме архитекторов на улице Щусева.

В 1976 году окончила художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Преподаватели: "Валентина Токарева, Константин Карамян, Нина Буторова, Вера Дрезнина, Степан Дудник, Александр Комиссаров, Виктор Глухов.. В 1978 году художница вступает в Московский Союз художников, активно участвует в выставках. С 1983 по 1988 годы преподает живопись во Дворце пионеров на Ленинских горах.

Творчество 
Большое влияние на творчество Ирины Глуховой оказали французские импрессионисты. «Ирина, как и многие ее современники, не могла пройти мимо наследия французских импрессионистов, всеми почитаемого Сезанна и художников „парижской школы“, доступных и в экспозиции ГМИИ им. А. С. Пушкина и в Эрмитаже. Серьезным импульсом в пересмотре собственных позиций сыграли и долгожданные выставки великих основоположников русского авангарда Василия Кандинского и Казимира Малевича…» пишет искусствовед Михаил Красилин.

Искусствовед Виталий Пацюков пишет об Ирине Глуховой: «Феноменальность образа как конструкции, как структуры, явленного в художественной позиции Ирины Глуховой, поднимает вновь и вновь бесконечные вопросы о формах визуализации материи, о превращении ее в одухотворенные миры, где царствуют ритмическая напряженность и созерцательный покой, акустическая драматургия, симфонизм и праздничная, карнавальная энергия».

«Ирина Глухова — заслуженный художник РФ, академик РАХ. Живописец яркого дарования, сложившийся мастер со своим видением мира, глубоко индивидуальной живописной пластикой, особой музыкальной колористикой и эмоциональной возвышенностью. Важное место в её творчестве занимают акварели». Сайт «Культура. РФ» — выставка «Вместе»

Выставки 
 "Выставка в залах МСХ на Кузнецком мосту, д. 20 совместно Глуховым В. А. (2006),
 «75 лет МСХ» (ЦВЗ «Манеж», 2007),
 «Метафизика. Дверь, окно, зеркало» (Московский Дом художника, Кузнецкий мост, д.11, 2010, 2011, 2014),
 «Дары московских художников Ульяновскому областному художественному музею» (Галерея живописного искусства, 1-я Тверская-Ямская, 20, 2014,
 Персональная выставка в Российской академии художеств (2013)
 «Мир живописи» (Дворец культуры Зеленограда, 2014)
 Персональная выставка «40+» (выставочный зал МСХ, Старосадский пер., 5., (2015)
 «Наследники шестидесятых » Выставочный зал «Кузнецкий мост» (2016)
 Ирина Глухова. Выставка «Метаморфозы ». Москва
 «Корифеи и мастера московской школы живописи ХХ-XXI вв.» (Москва, 2017)
 Выставка «Вместе» (Российская Академия Художеств, 2017)

Награды 
  Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Серебряная медаль ТСХР (2003)
 Медаль и диплом «Московского Союза художников» (2009)
 Серебряная медаль и диплом СХР «Духовность, традиции, мастерство» (2012)
 Благодарность Союза Художников России «за большой вклад в развитие изобразительного искусства РФ» (2017)  
 Серебряная медаль и диплом Российской академии художеств (2006 г.) 
 Золотая медаль и диплом Российской академии художеств (2013 г.)
  Медаль «За заслуги перед Академией» (2017)

Музеи и картинные галереи 
Произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Российской академии художеств, Московском музее современного искусства, ГМВЦ «Росизо», Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее, Боровской картинной галерее, Серпуховском художественном музее, Ярославском художественном музее, Ульяновском художественном музее, Томском областном художественном музее и других музеях и частных коллекциях в стране и за рубежом.

Библиография 
 «Женщины художники Москвы. Путь в искусстве». М., «Декоративное искусство», 2005 ISBN 5-98179-022-9
 «Энциклопедия живописцев». Том 1. Начало XXI века. Москва. «Живопись-Инфо», 2007. ISBN 978-5-9900524-5-1

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница Ирины Глуховой  на сайте Российской Академии Художеств
 ТВ «Культура» — Сюжет «Метаморфозы Ирины Глуховой на выставке в Москве» 16 января 2013
(видео )
 «Культура. РФ» — 12 марта 2017. Выставка «Вместе »
 ТВ «Культура» «Вместе»: в столице показывают работы художественной династии Глуховых. 22 февраля 2017 (видео )
 Вступительная статья к каталогу выставки «Метаморфозы »

Выпускники МПГУ
Действительные члены РАХ
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Московского Союза художников